Caos é o primeiro álbum da banda de electrorock brasileira Harry. Foi lançado em 1986 pela gravadora Wop Bob.

Faixas

Créditos 
 Denise Tesluki - Vocais
 Johnny Hansen - Guitarras
 Richard Johnsson - Baixo Elétrico
 Roberto Verta - Teclados, Produção
 César Di Giacomo - Baterias
 Antonio Chiavelli Jr. - Técnico De Som

Links Externos 
 discogs.com

Álbuns da banda Harry
EP de estreia
EP de 1986